Terry Holladay (1955), joueuse de tennis américaine

Holladay (Utah)